Chakia kan syfta på följande platser:

Indien 

 Chakia, Bihar 
 Chakia, Uttar Pradesh 

Robotskapade Indienförgreningar